Personen met de achternaam Beauharnais
Alexandre de Beauharnais, Frans generaal
Eugène de Beauharnais, stiefzoon van Napoleon Bonaparte, onderkoning van Italië en groothertog van Frankfurt
 François de Beauharnais de La Boëche, intendant van de koloniën en de Franse zeemacht.
Joséphine de Beauharnais, eerste echtgenote van Napoleon Bonaparte
Maximiliaan van Leuchtenberg, geboren Maximiliaan Eugène Jozef Napoleon de Beauharnais, derde hertog van Leuchtenberg en vorst van Eichstätt

Zie ook Beauharnois, oudere spelling van dezelfde naam

Andere
Huis Beauharnais, Franse adellijke familie